2 miejscowości w Polsce:
 Gogolewko – wieś w woj. pomorskim, w pow. słupskim, w gminie Dębnica Kaszubska
 Gogolewko – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. śremskim, w gminie Książ Wielkopolski

Zobacz też: Rezerwat przyrody Gogolewko